Горн может означать:
 Горн — металлургическая печь, высота которой меньше ширины.
 Горн — старорусское название сапы.
 Горн — часть агломерационной или обжиговой машины, в которой генерируется теплоноситель.
 Горн — нижняя часть доменной печи.
 Горн — духовой музыкальный инструмент.
 Горн — заглублённый взрыв на выброс земли.
 «Горн» («Роман о Горне», «Горн и Ригмель») — англо-нормандская поэма конца XII века, приписываемая Томасу Британскому.
 «Горн» — литературный сборник Пролеткульта, выпускавшийся в 1918—1923 годах.
 Горн — персонаж компьютерных игр серии Gothic.
 Горн — вымышленный внеземной гуманоидный вид рептилий из американской научно-фантастической франшизы «Звёздный путь».

Топоним 
 Горн — искажённое название польского города Торунь.
 Горн — искажённое название голландского города Хорн ().
 Горн — мыс в Южной Америке.
 Горн — остров Чили.
 Горн — остров архипелага Новая Земля, Россия.
 Горн — графство Священной Римской империи, существовавшее на территории современных Нидерландов и Бельгии.
 Горн — деревня (Болотнинский район, Новосибирская область, Россия).

Персоналии 
 Горн — финляндско-шведский дворянский род.
 Горн, Агнета (1629—1672) — шведская писательница.
 Горн, Арвид (1664—1742) — шведский государственный деятель периода «эры свободы».
 Горн, Вальтер (1898—1968) — немецкий генерал-майор, участник Второй мировой войны, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Горн, Генрих Вильгельм (1762—1829) — прусский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Горн, Густав (1592—1657) — шведский фельдмаршал.
 Горн, Густав (1614—1666) — шведский фельдмаршал.
 Горн, Илья Григорьевич — бывший генеральный директор Черноморского судостроительного завода.
 Горн, Карл (1874—1945) — немецкий художник.
 Горн, Пётр Григорьевич (1771—1847) — русский государственный деятель; действительный статский советник.
 Горн, Рудольф (1651—1730) — шведский военачальник, генерал-майор, участник Северной войны.
 Горн, Филипп де Монморанси (1524—1568) — граф, национальный герой Бельгии и Нидерландов.
 
 Горн, Эверт (1585—1615) — шведский фельдмаршал.
 Горн, Эдуард (1825—1875) — венгерский экономист, статистик и политический деятель.

См. также 
 Хорн
 Хорнер
 Хурн